Zuiderkerk (Aalten)
 Zuiderkerk (Amsterdam)
 Zuiderkerk (Apeldoorn)
 Zuiderkerk (Assen)
 Zuiderkerk (Blankenburg)
 Zuiderkerk (Bussum)
 Zuiderkerk (Delft)
 Zuiderkerk (Den Haag)
 Zuiderkerk (Drachten)
 Zuiderkerk (Ede)
 Zuiderkerk (Emmen)
 Zuiderkerk (Enkhuizen)
 Zuiderkerk (Groningen)
 Zuiderkerk (Hilversum)
 Zuiderkerk (Leiden)
Zuiderkerk (Middelburg)
 Zuiderkerk (Nieuw-Amsterdam)
 Zuiderkerk (Rijssen)
 Zuiderkerk (Rotterdam)
 Zuiderkerk (Sneek)
 Zuiderkerk (Utrecht)
 Zuiderkerk (Zeist)
 Zuiderkerk (Zwolle)

Zie ook
 Zuiderkerkhof